Cordell Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cordell Mountain (Georgia)	
 Cordell Mountain (Tennessee)